Spatafora ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Spatafora († 1613), italienischer Maler des Manierismus, Architekt und Kartograph auf Sizilien
 Giuseppe Spatafora, italienischer Bildhauer und Architekt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Palermo